Municipio de Pittsford puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Pittsford (condado de Butler, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Butler.
 Municipio de Pittsford (condado de Hillsdale, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Hillsdale.